Ревя́кин (Ревя́кина) — русская фамилия. Известна с XVII века как дворянская фамилия Курской губернии. Происходит от прозвища ревяка — плаксивый ребёнок. Известные носители:

Ревякин 
 
 Ревякин, Алексей Игоревич (род. 1982) — российский футболист.
 
 Ревякин, Виктор Семёнович (1936—2020) — российский учёный, географ, политический деятель.
 Ревякин, Дмитрий Александрович (род. 1964) — российский музыкант, поэт, композитор, лидер группы «Калинов мост».
 Ревякин, Иван Константинович (1913—1980) — советский государственный деятель.
 Ревякин, Николай Михайлович (1899—1983) — краевед Иркутской области, учитель.
 Ревякин, Руслан Владимирович (род. 1974) — российский хоккеист, тренер.
 Ревякин, Сергей Павлович (род. 1995) — российский футболист.

Ревякина

См. также 
 Ревякино
 Ревяки — населённые пункты в Белоруссии.

Примечания